Dales – angielska rasa konia domowego

Osoby o tym nazwisku:
 Ien Dales – holenderska polityk, parlamentarzystka
 Stacey Dales – kanadyjska koszykarka, olimpijka, komentatorka sportowa